Stichting Garantiefonds Reisgelden, een organisatie om reizigers tegemoet te komen als hun reisorganisatie in moeilijkheden raakt
 SG Reigersbos,  een scholengemeenschap in de Nederlandse gemeente Amsterdam
 secretariaat-generaal van de Raad (SGR), een ondersteunend orgaan voor de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie

Astronomie 
 Soft gamma repeater,  een astronomisch object met onregelmatig uitbarstingen van röntgenstraling en gammastraling 
 Boogschutter (sterrenbeeld) of Sagittarius, een zuidelijk sterrenbeeld in de Melkweg
 Sagittarius A (Sgr A), diverse structuren in of rond het sterrenbeeld
 Sagittarius A* (Sgr A*), een sterke en compacte radiobron in het centrum van de Melkweg. 
 SGR 1806-20, een neutronenster van het type magnetar

Zie ook 
 SRG (doorverwijspagina)